Barbara Morgan (photographe) (1900-1992)
 Barbara Morgan (astronaute) (1951-)